Борис Дали (Бобов дол, 24. март 1982) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Пак съм сам}- (2006)
 -{В центъра на купона}- (2008)
 -{Борис Дали}- (2013)
 -{Младо момче}- (2014)
 -{Аз избрах}- (2018)

Видеографија

Тв верзије

Фолклорни спотови​

Референце 

Рођени 1982.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи